Cooper kan som auktorsförkortning betyda:

 James Graham Cooper
 Kenneth W. Cooper
 William Cooper
 Daniel Cooper

Robotskapade auktorsförkortningar